Chris Hayes peut faire référence à :
 Chris Hayes (football américain), joueur américain de football américain
 Chris Hayes (hockey sur glace), joueur canadien de hockey sur glace
 Chris Hayes, musicien américain du groupe Huey Lewis and the News (1980–2001)
 Chris Hayes (homme politique), homme politique australien
 Chris Hayes (baseball), joueur américain de baseball
 Chris Hayes (acteur), acteur américain
 Chris Hayes (journaliste) (1979-), journaliste américain de presse écrite et de télévision